Haus Berge heißen:

 Burg Berge, der erste befestigte Stammsitz des Adelsgeschlechts der Grafen von Berg in Odenthal-Altenberg
 Burg Berge (Hünxe), eine abgegangene Turmhügelburg (Motte) nahe dem Wesel-Datteln-Kanal südwestlich des Fockenberges
 Schloss Berge, Gelsenkirchen
 Haus Witten, Burg Berge zu Witten
 die abgegangene Wasserburg Haus Berge in Essen-Bochold
 Geriatrie-Zentrum Haus Berge, das auf dem Gelände der o. g. Wasserburg Haus Berge in Essen errichtet wurde; siehe Elisabeth-Krankenhaus Essen

Siehe auch: 
 Hausberge
 Haus zum Berge
 Haus der Berge
 Haus Berg